Holocausto hace referencia a varios conceptos:

Religión 
 Holocausto (sacrificio), (ὁλόκαυστον holókauston, completamente quemado) sacrificio religioso judío de animales por el fuego.

Genocidios 
 Holocausto judío  aniquilación y asesinato de 6 millones de judíos por la Alemania nazi de Adolf Hitler.
 Holocausto en Odesa, exterminio de judíos en Odesa y poblaciones cercanas de Transnistria de 1941 a 1942 por tropas rumanas y alemanas.
 Holocausto en Lituania, exterminio de judíos por la Alemania nazi en Lituania.
 Holocausto en Letonia, exterminio de judíos por la Alemania nazi en Letonia.
 Holocausto en Serbia, exterminio de judíos por la Alemania nazi en Serbia.
 Holocausto gitano, o Porraimos, exterminio gitano por la Alemania nazi de Adolf Hitler.
 Genocidio armenio, masacre armenia por el gobierno de los Jóvenes Turcos del Imperio otomano entre 1915 y 1917.
 Holocausto ucraniano u Holodomor, hambruna provocada por Stalin que provocó la muerte de 7 millones de personas.
 Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980, considerado el mayor genocidio argentino, con unas 30 000 víctimas de desaparición forzada del Estado argentino.

Además
 Holocausto nuclear, guerra nuclear que podría provocar un invierno nuclear.

Referencias 
 Definición según la RAE